Хінчегашвілі, Хінчагашвілі — грузинське прізвище.

Відомі носії 
 Владімер Хінчегашвілі (, 18 квітня 1991, Горі) — грузинський борець вільного стилю.
 Шота Хінчагашвілі, Хінчагашвілі Шота Юрійович (,  9 січня 1951) — радянський футболіст, що грав на позиції захисника.